

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Gołkowice – wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Byczyna
 Gołkowice – wieś w woj. śląskim, w pow. wodzisławskim, w gminie Godów

Zobacz też 
 Gołkowice Dolne
 Gołkowice Górne
 Gołkowice (gromada)
 Gołkowice Górne (gromada)